

Лансфорд — місто, штат Північна Дакота
 Лансфорд — місто, штат Пенсільванія